Kermit est un écrivain français spécialisé dans les livres-jeux, il est détenteur du Mini-Yaz d'or 2014.

Bibliographie 
 2014 - L'Ombre du corbeau, prix Mini-Yaz d'or 2014.

Sources et références 

Écrivain français du XXIe siècle
Auteur de livre-jeu
Lauréat du Mini-Yaz